

Geografia 
 Løkken-Vrå – comune danese soppresso nella contea dello Jutland Settentrionale

Persone 
 Brian Løkken – giocatore di freccette danese
 Lukas Løkken – attore danese
 Kenneth Løkken – attore norvegese
 Torbjørn Løkken – ex combinatista nordico norvegese